Дискографія Емі Вайнгауз складається з двох студійних альбомів та десяти синглів.

Альбоми

Студійні альбоми

Міні-альбоми

Колекційні видання

Сингли

З іншими виконавцями

Інші пісні в чартах

Відео-альбоми

Музичні відео

Інші пісні 
Ці пісні не були випущені в студійних альбомах співачки.

Примітки 

Емі Вайнгауз
Вайнгауз Емі